

Codici 
 GTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Green Turtle (Bahamas)

Escursionismo 
 Grande Traversata della Collina Torinese (GTC), itinerario escursionistico nella città metropolitana di Torino